Предыбайлов — русская фамилия.

Известные носители:
 Предыбайлов, Виталий Митрофанович (1935—2022) — депутат Государственной Думы России.